Лугови́й прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Луговий провулок — провулок у місті Вінниця.
 Луговий провулок — провулок у місті Дрогобич.
 Луговий провулок — провулок у місті Житомир.
 У місті Київ:
 Луговий провулок — провулок у Дарницькому районі.
 Луговий провулок — провулок у Деснянському районі.
 Луговий провулок — провулок у місті Харків.
 Луговий провулок — провулок у місті Хмельницький.
 Луговий провулок — провулок у місті Чернівці.

Провулки